Quintetto per pianoforte e fiati (Beethoven) di Ludwig van Beethoven
 Quintetto per pianoforte e fiati (Mozart) di Wolfgang Amadeus Mozart